Le Farfadet était un fanzine francophone pour les joueurs de jeux de rôle. Il fut publié en 1986 par Maldoror SARL et distribué dans le réseau des boutiques de jeux spécialisées. Il fut à l'origine du mensuel Graal.

Historique 
Des étudiants parisiens, passionnés de jeux de rôle, entreprirent de combler le vide laissé par la disparition de Runes (magazine). Didier Monin réunit une petite équipe issue des Seigneurs de l'Astrolabe, club de Jussieu, et apporta le financement nécessaire à l'impression de la revue. Tous les collaborateurs restèrent bénévoles. Le premier numéro, tiré à 3000 exemplaires, parut en  et coûtait 15 francs. Six numéros seront publiés.

Contenu
Exclusivement consacré aux jeux de rôles, comme Donjons et Dragons, Le Farfadet contenait des critiques, des aides de jeu et des scénarios d'aventure. La couverture comportait deux couleurs. Au total, six numéros parurent.

Principaux collaborateurs 

Denis Borras, Luc Masset, Didier Monin, Serge Olivier, Francis Pacherie, Alexis Tolmatchev.

Influences
D'autres fanzines similaires virent le jour à la même époque comme Dragon Radieux, Épées et Sortilèges, ou La Nécropole de Ghoser.

Liens externes 

Fanzine français
Magazine de jeu de rôle
Titre de presse créé en 1986